KWK steht für:
 Kabelwerk Köpenick, ehemals C.J. Vogel Draht- und Kabelwerk AG, später Teil des Kombinats VEB Kabelwerk Oberspree (KKWO)
 Kaiser-Wilhelm-Kanal (internationale Bezeichnung Kiel Canal), heute Nord-Ostsee-Kanal
 Kaiserliche Werft Kiel, Werft im Deutschen Kaiserreich für Kriegsschiffe
 Kalt-Warm-Kontrast, siehe Sieben Farbkontraste#Kalt-Warm-Kontrast
 Kernkraftwerk Kaiseraugst, aufgegebenes KKW-Projekt in der Schweiz 
 Kleinwasserkraft, Wasserkraftanlagen geringer Leistung
 Kleine Wendlinger Kurve, eine Eisenbahnstrecke in Baden-Württemberg
 Kolonialwirtschaftliches Komitee, eine ehemalige gemeinnützige Organisation im Deutschen Kaiserreich
 Kraft-Wärme-Kopplung, Kuppelproduktion von mechanischer bzw. elektrischer Energie (Kraft) und Nutzwärme

KwK steht für:
 Kampfwagenkanone, eine im Panzerturm eingebaute Kanone
 Kunden werben Kunden, ein Marketingkonzept

kwk steht für:
 Kwak'wala (Sprache) (ISO-639-3-Code), indigene Sprache der Kwakwaka’wakw im Norden Kanadas

KWK